Тихорє́цька ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України і Росії. Назва — на честь російського міста Тихорєцьк.

Тихорєцька вулиця — вулиця в місті Чернівці.

 Тихорєцька вулиця — колишня назва вулиці Семена Палія в місті Київ.

Тихорєцька вулиця — вулиця в місті Казань.
 Тихорєцька вулиця — вулиця в місті Калінінград.
 Тихорєцька вулиця — вулиця в місті Краснодар.
 Тихорєцька вулиця — вулиця в місті Нижній Новгород.
 Тихорєцька вулиця — вулиця в місті Уфа.

Вулиці